Chan jsou čínská příjmení
  (k roku 2007 27. nejčastější příjmení v ČLR),
 
 .

Známí nositelé příjmení Chan:

 Chan Fej (asi 280–233 př. n. l.) – čínský státník a legistický filozof období Válčících států,
 Gemma Chanová (* 1982) – britská herečka,
 Chan Jü (768–824) – čínský konfuciánský filozof,
 Chan Lin-er († 1367) – čínský politik, jeden z vůdců povstání rudých turbanů, císař povstaleckého státu Sung, syn Chan Šan-tchunga,
 Chan Siao-pcheng (* 1983) – čínský akrobatický lyžař,
 Chan Siang-c’ – čínská mytologická postava, jeden z „osmi nesmrtelných“ taoistického panteonu,
 Chan Sin-jün (* 1990) – čínská tenistka,
 Chan Šan-tchung († 1355) – čínský náboženský vůdce a politik, organizátor povstání rudých turbanů, otec Chan Lin-era,
 Chan Tung-fang (* 1963) – čínský disident,
 Jackie Chan (* 1954) – čínský herec,
 Wilson Garang Chan – súdánský anglikánský misionář a biskup.

Reference

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení